Jméno a příjmení Karel Přerovský má více známých nositelů:

 Karel Přerovský (1861–1950) – advokát a starosta Třebíče
 Karel Přerovský (1897–1975) – lékař, profesor patologie
 Karel Zapletal Přerovský (1903–1960) – typograf, básník a spisovatel

Rozcestníky - jméno